Platteville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Platteville (Colorado)
Platteville (Wisconsin)